

События 
 1258 год до н. э. — Рамсес II заключил мирное соглашение с хеттами (другая дата 1263 г. до н. э.)
 1251 год до н. э., 7 сентября — солнечное затмение. В этот день отмечают рождение легендарного Геракла в Фивах, Греции.
 1250 год до н. э. — традиционная дата начала Троянской войны.
 1250 год до н. э. — У Дин император из династии Шан в 1192 г. до н. э.
 с. 1250 до н. э. — построены Львиные ворота в Микенах, Греция.
 1250 год до н. э. — крупное сражение на реке Толлензе между неизвестными группами людей в Германии.

Значимые люди 
 У Дин, император Династии Шан

Фантастика 
 С. М. Стирлинг. Развивается действие серии Нантакет

См. также

Примечания